Ocean Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ocean Beach (San Diego), Kalifornien
 Ocean Beach (Monmouth County, New Jersey)
 Ocean Beach (Ocean County, New Jersey)
 Ocean Beach (New York)

Ocean Beach ist der Name folgender Strände:

in den Vereinigten Staaten
 Ocean Beach (Connecticut)
 Ocean Beach (San Francisco), Kalifornien

in Australien:
 Ocean Beach (Tasmania)
 Ocean Beach (Western Australia)

in Neuseeland:
 Ocean Beach (Hawke’s Bay)
 Ocean Beach (Otago)

Ocean Beach steht für:
 Ocean Beach (Album), Album der Red House Painters